Поно́й (в верховье Пессарьйок) — река на Кольском полуострове, протекает по территории Ловозерского района Мурманской области России. Длина реки 426 км, площадь водосборного бассейна — 15 500 км². Среднемноголетний расход воды — 170 м³/с.

Название реки Поной восходит к саамскому «Пьеннеой» — «собачья река».

Исток расположен на западе возвышенности Кейвы, устье на Терском берегу Белого моря. Берега в верхнем и среднем течении низкие, в нижнем каньонообразные. Порожиста, крупнейший порог — Большой Бревенный. Питание в основном снеговое. Половодье в мае-июне, летне-осенняя межень. Наибольший расход воды — 3500 м³/с. Крупнейший приток Пурнач. Другие крупные притоки — Мельничный, Лоперянка, Томба, Колмак, Ачерйок, Юконька, Альденьга, Лябяжий, Сухая, Кинемур, Кривая Речка, Пятчема, Ельйок, Тичка, Кукша, Эльнйок, Койнийок. Покрывается льдом в конце октября — начале ноября. Ледоход в первой половине мая. В верховье используется для сплава. Населённые пункты на реке: Краснощелье, Каневка, Корабельное (нежил.). В среднем течение реки расположен Понойский заказник.

В 1730—1740-е годы в низовьях Поноя действовали медеплавильные Лапландские заводы.

География

Течение 
Поной — крупнейшая река Кольского полуострова. Река берёт начало в центре Кольского полуострова, течёт в восточном направлении и впадает в Белое море. Длина основного русла — 426 км, падение уровня от истока до устья — 292 м. У Поноя выделяют три характерных участка: 1) верхний — заболоченная равнина от верховьев Поноя до впадения реки Лосинги (211 км от устья); 2) средний — отрезок до впадения Колмака (211—100 км от устья), на котором Поной вступает в пределы кристаллического плато и постепенно формирует свою долину; 3) на нижнем участку от Колмака до устья Поной формирует ущелье.

Предполагают, что когда-то Поной начинался из древнего озера, сток которого находился где-то в районе между устьями Лосинги и Сухой. Таким образом, Поной и все его притоки, расположенные выше этого места, проложили свои русла в рыхлых отложениях спущенного озера.

Верхний участок — самый протяженный (214 км). Исток Поноя лежит западных отрогах Кейвской возвышенности, на высоте 292 метра над уровнем моря. На протяжении 65 км, до впадения правого притока Элнйока (также известен как Киевейка), верховье Поноя носит название Пессарьйок. Этот участок реки имеет характерный горный профиль и высокое падение (1,9 м/км). Ниже Элнйока начинается собственно Поной. Его путь проходит по огромным болотам Понойской депрессии. Ширина реки всего 15—20 м, глубина 1,5—2,0 м. По берегам накапливаются принесённый с Кейв аллювий, он обрамляет Поной своебразной дамбой, на которой растут деревья. Русло реки характеризуется сильной извилистостью, разбивается на рукава и протоки. Долина реки условна, и в половодье Поной разливается по болотам. С впадением Сахарной Поной расширяется до 50 метров. Падение реки по-прежнему слабое, скорость течения от 0,5 до 0,8 м/с. Чуть ниже есть два небольших порога, дальше по течению их не будет вплоть до Каневки (114 км от устья). С впадением притоков Тички, Кукши и Ельйока Поной достигает 100 метров ширины и 3 метров глубины и таким подходит к первому населённому пункту — Краснощелью (288 км от устья). После река проходит через озеро Верхне-Каменское (220 км до устья), мимо покинутого села Чальмны-Варрэ и перед впадением в озеро Нижне-Каменское (Вулиярв) распадается на «cорок рукавов» — как местные называли его широкую дельту.

Средний участок протянулся на 111 км от впадения Лосинги (211 км до устья) до Колмака (100 км). среднее падение 0,17 м/км. От Лосинги падение реки несколько увеличивается, в реке появляется галька с Кейв, нанесённая в паводки притоками. Река после впадения Лосинги сужается (75—80 м) и углубляется до 4 метров. Вместо болот вокруг постепенно вырастают сухие боровые террасы. За рекой Сухой (184 км) склоны долины в некоторых местах подходят вплотную к Поною и возвышаются над ним на 25-30 метров. От Лебяжьей (172 км) на склонах речной долины всё чаще появляются открытые породы. У посёлка Каневка, который находится при впадении Югоньки (114 км), берега Поноя вновь понижаются. Река расширяется до 140 метров, средняя глубина — 2,1 метра. Растительность по берегам становится всё более разреженной и низкорослой, на отдельных участках к реке подходит тундра. До Колмака долина часто то расширяется, то сужается. Склоны сильно разрушены выветриванием.

В нижнем течении (100 км от устья) Поной резко увеличивает своё падение (116 метров), этот участок характеризуется сплошным чередованием порогов и плёсовых участков. На шести крупнейших порогах за 7,4 км уровень падает на 26,1 м. Первый крупный порог (длина 1,3 км) — ниже впадения Колмака. Река стремительная, зажата в узкую каньонообразную долину. Берега могут подниматься над уровнем воды на 130—140 м и переходят в совершенно горизонтальное плато. Ширина самой реки достигает 200—250 м. В 27 км от устья в Поной впадает ручей Большой Бревенный, чья широкая долина свидетельствует, что когда-то он был значительно полноводнее. За ним начинается крупнейший и наиболее бурный порог Поноя — Большой Бревенный (длина 2,1 км, общее падение — 11 м). После него река расширяется с 70-80 м до более чем 200 м. Глубины резко уменьшаются, встречаются мели и острова из галечника. Последний порог расположен чуть выше покинутого села Поной (12 км от устья). Устьевой участок (12 км) находится в зоне морских приливно-отливных течений.

Бассейн 

Бассейн Поноя занимает 15 467 км² центральной части восточной половины Кольского полуострова между 35°2'—41°09' в. д. и 66°44'—67°52' с. ш. Он вытянут в широтном направлении более чем на 200 км. Средняя ширина бассейна 60 км, наибольшая 100 км и наименьшая 12,5 км. Большая часть бассейна имеет отметки 150—250 метров над уровнем моря, на горные участки (свыше 350 метров) приходится не более 1 % площади. Средняя высота — 217 м. На севере бассейн Поноя граничит с бассейном одной из крупнейших рек восточной части Кольского полуострова — Иокангой, на западе — с бассейном реки Воронья, нa юге — с бассейнами Варзуги, Стрельны и ряда более мелких рек. В период половодья в верховьях правых притоков — рек Кукша и Кинемур — возможен водообмен с бассейном Варзуги.

Физико-географические условиях создают в бассейне Поноя три района с уникальной гидрографической сетью и гидрологическим режимом: 1) формирующие водораздел южный склон Кейв на севере и южные отроги Панских высот на западе 2) заболоченная равнина верхнего и частично среднего течения Поноя; 3) кристаллическое плато среднего и нижнего течения Поноя.

Притоки 
В бассейне Поноя насчитывают 2414 водотоков общей протяжённостью более 8000 км, из них 244 — притоки первого порядка. Крупнейшие из них — Пурнач, Пача и Лосинга. Преобладают водотоки длиной менее 5 км, которые составляют 86 % от общего числа рек бассейна. На них приходится 41 % от длины всей речной сети бассейна. Рек длиннее 25 км всего 1,2 %, но они составляет 23 % общей протяженности речной сети. Плотность левобережных притоков (0,63) значительно выше, чем правобережных (0,43). Левобережная приточность реки развита равномерно от самых верховьев до посёлка Каневка. В правобережной части бассейна приточность относительно хорошо развита лишь в верховьях.

Озёра 

В бассейне Поноя насчитывают 7816 озёр. На 2 км² площади в среднем приходится одно озеро. Общая площадь озер бассейна составляет 322 км². При этом общая озерность бассейна невелика — 2,1 %, так как реобладают озёра с площадью меньше 0,1 км², на них приходится 88 % от общего числа водоёмов. Лишь 35 озёр имеют зеркальную поверхность свыше 1 км² и вместе превосходят по площади 7 тыс. оставшихся озёр. Малая площадь водоёмов определяет низкий показатель коэффициента общей озёрности (2,1 %).

Крупнейшим озером является Песочное (26,4 км²). Сквозь него протекает Кривая Речка — правый приток Поноя. Второй крупнейший водоём — Чурозеро (12,5 км²) — через небольшую протоку связан с левым притоком Поноя Элнйоком. Оба озёра, как и все водоёмы в болотной части бассейна, — остатки древнего озера, занимавшего Понойскую впадину. Характер берегов указывает на то, что озёра были некогда больше, но постепенно заболачиваются. Нижне-Каменское озеро (Вульявр) — единственное озеро, лежащее по течению самого Поноя. Перед впадением в него река расходится на множество протоков. Хотя площадь Нижне-Каменского (13,3 км²) номинально несколько больше Чурозера, по объёму оно уступает ему в 6 раз. Озеро имеет длину 8 км, ширину — до 4 км; его преобладающая глубина — 0,7 м, а максимальная — 1,4 м. Нижне-Каменское озёро возможно рассматривать как разлив Поноя.

Гидрология 

Среднемноголетний расход воды в верхнем течении Поноя (290 км) — 41 м³/с, в среднем течении (114 км) — 112 м³/с, в устье — 173 м³/с.

У Поноя в основном снеговое питание. Именно поэтому для реки характерно весеннее половодье, на которое приходится 50-55 % годового стока, летняя и зимняя межень. Весенний подъём воды обычно начинается до середины мая, а максимум половодья приходится на конец мая — середину июня. В среднем течении уровень воды поднимается на 2,5 метра, около устья — 4,5 м (в некоторые годы — до 10 м). Столь значительная амплитуда в нижнем течении связана исключительно с ледяными заторами — Понойская губа вскрывается ото льда позже, чем река. Половодье заканчивается к июлю. Летняя межень продолжается 2-3 месяца, достигает максимума в августе и заканчивается в сентябре-октябре. Паводки из-за летне-осенних дождей редки и несущественны — подъём 0,3-0,8 м при продолжительности 10-30 дней.

Ледоход наступает одновременно по всей реке. Вслед за ним река быстро прогревается — благодаря небольшой глубине и высокой турбулентности потока. В течение лета температура воды редко превышает 20°C. Суточные колебания в основном русле достигают 3-4°C. Поной начинает замерзать в октябре, окончательно ледовый покров встаёт в ноябре. Полыньи на быстрых участках остаются до середины зимы.

Минерализация воды не превышает 100 мг/л. Кислотность воды в летнее маловодье в болотных верховьях составляет 5,5 рН, в основном и нижнем течении — до 6,5-7,5 рН.

Ихтиофауна 
В бассейне реки обитают солоновато-водные, проходные и пресноводные рыбы. Ихтиофауну формируют 14 видов: атлантический лосось, кумжа, европейская ряпушка, обыкновенный сиг, европейский хариус, европейская корюшка, обыкновенная щука, речной окунь, обыкновенная плотва, язь, обыкновенный гольян, налим, трёхиглая колюшка, девятииглая колюшка. Также в реку на нерест поднимается некоторое число горбуши. В литературных источниках есть упоминания, что в Поной заходила нельма и арктический голец.

Поной — одна из немногих рек Европы, в которой сохранилась крупная и генетически чистая популяция атлантического лосося. Сёмга в бассейне реки Поной поднимается до реки Сахарная (331 км) и в небольших количествах нерестится в её верховьях. Ниже озера Нижне-Какаменского сёмга заходит на нерест во все крупные притоки и некоторые ручьи. Основные нерестилища расположены в реках Лосинга, Сухая, Лебяжья, Альденьга, Югоньга, Патмоньга, Ача, Колмак, Пурнач, Рябога, Томба, а также в основном русле реки Поной ниже устья реки Колмак. Молодь лосося нагуливается в многочисленных ручьях первого порядка, впадающих на участках среднего и нижнего течения Поноя. Общая площадь нерестово-выростных угодих в бассейне Поной оценивается в 1,7 тыс. га, из которых больше половины находится в притоках. В реку заходят две группы атлантического лосося: лососи летней группы мигрируют в июне — июле и нерестятся той же осенью (16 % популяции); лососи осенней группы начинаю ход в начале августа, зимуют в нижнем течении реки или в эстуарии, проводят все лето в реке и нерестятся осенью следующего года (84 % популяции).

История освоения 
Первые поселения людей вблизи устья реки относятся к III тысячелетию до нашей эры (Витков, 1960). Коренным народом Кольского полуострова были саамы или «лопь», как их называли в древнерусских источниках. Точное время заселения полуострова неизвестно, но уже в конце IX века саамов упоминал норвежец Оттар из Холугаланда. Установлено, что до того они жили южнее, на берегах Ладожского и Онежского озёр. Племенное объединение, населявшее восточную часть Кольского полуострова, называли Терской лопью. Одним из древних поселений саамов является село село Поной, расположенное в 12 км от устья реки, на 10-15-метровой террасе над водой. О нём известно с 1570 года, когда сюда прибыл соловецкий монах Феогност и поставил Петропавловский храм «по челобитию Терских лопарей для их крещения и веры» (разрешение на его сооружение дал лично Иван Грозный). Жившие по Поною саамы с 1572 года начали принимать крещение, в 1575 году вокруг Петропавловского храма возник мужской монастырь. В 1623 году посёлки на побережье уничтожил военный флот датчан. С 1608 года главным поселением терских лопарей стало Ловозеро, но они по-прежнему вели кочевой образ жизни, занимаясь разведением оленей и рыболовством. Крещённые саамы и русские поселенцы активно вступали в смешанные браки.

Понойские лопари в начале XVII века уплачивали дань Московскому царству. Царь Михаил Романов пожаловал право ловить сёмгу в Поное подмосковному Троице‑Сергиеву монастырю. С 1658 года Поной стал вотчиной патриарших монастырей: Онежского Крестного, расположенного на острове Кий в Белом море, и Новоиерусалимского под Москвой.

В 1732-42 годах в низовьях Поноя на реке Русинихе при ставленнике Бирона Курте Шёмберге была предпринята попытка добычи медных руд. Так называемые Лапландские заводы были закрыты с воцарением Елизаветы Петровны, когда стало понятно, что производимая медь из-за бедности руд, удалённости и неосвоенности этих земель почти в сто раз дороже, чем медь с Урала.

В 1880-х на Кольский полуостров из бассейна реки Печоры и её притока Ижмы стали переселяться семьи оленеводов коми-ижемцев. Движимые нехваткой оленьих пастбищ и случаями массового падежа животных из‑за эпизоотий, ижемцы пришли в богатые ловозерские тундры, на которых ранее разводили оленей только саамы. Между ижемцами и саамами происходили конфликты. Причины лежали в несходстве обычаев и форм ведения хозяйства (саамы предпочитали вольный выпас небольших стад, а ижемцы применяли крупностадный регулируемый кочевой выпас и постоянное окарауливание). Кроме того, саамские олени часто прибивались к стадам ижемцев. Тем не менее со временем саамы стали перенимать способы хозяйствования ижемцев, что привело к увеличению поголовья оленей во всём регионе.

Постепенно ижемцы из Ловозера стали смещаться на восток и осваивать бассейн Поноя. В 1910-х и 1920-х ими были основаны несколько населённых пунктов по течению реки: в 1918 — Чальмны-Варрэ, 1921 — Краснощелье, в 1923 — Каневка, позже — небольшие посёлки Оксино и Макаровка.

С 1929 года на Кольском полуострове стали организовывать оленеводческие колхозы (первый — в Каменке), нередко при нажиме властей, хотя именно ижемцы первыми вступали в колхозы. Тем не менее в довоенные годы многие из них стали жертвами сталинских репрессий. В случае саамов коллективизация просто разрушила традиционную систему природопользования и хозяйственной деятельности. В послевоенные годы колхозы реорганизовывались в совхозы и укрупнялись — теперь они объединяли по несколько поселений (так, колхоз «Краснощелье» в 1959 году объединился с колхозом «Красная тундра» из Чальмны-Варрэ в колхоз им. Ленина).

25 августа 1951 года секретным постановлением Совета министров СССР был дан старт строительству Кольской железной дороги по маршруту  Апатиты — Кейвы — село Поной с ответвлением к бухте Иоканьгаа. Проект протяжённостью около 400 км фигурировал под секретным название № 509 МВД. Железная дорога предназначалась для транспортного обеспечение перспективной военно-морской базы в незамерзающей бухте Иоканьги и позволила бы начать освоение месторождений центра и востока Кольского полуострова. Стройка ГУЛАГа была свёрнута в 1953 году, сразу после смерти Сталина. К этому моменту были проложены лишь несколько десятков километров рельсов.

Ещё в советское время население бассейна Поноя сконцентрировалось в двух населённых пунктах: Краснощелье (150 км от райцентра Ловозера) и Каневке (255 км от Ловозера). Сперва обезлюдели традиционные саамские поселения — «погосты», после в 1960-х многие населённые пункты ликвидировали «как неперспективные». Благодаря тому, что в 1960-х в Краснощелье шло переселение жителей Чальмны-Варрэ, Каменки, Поноя, к 1966 году население села достигло 700 человек. Село своего расцвета достигло в 1980-е, но уже в 1990-е основными характеристиками социально-экономического положения коренного населения Поноя стали бедность и массовая безработица. Все послесоветские годы Краснощелье оставалось депрессивным: число рабочих мест сокращалось, население уменьшалось и старело, авиасообщение с райцентром стало дорогим и редким, электроснабжение от дизель-генераторной станции нестабильно. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в бассейне Поноя постоянно проживали не более 500 человек.

Охрана природы 

В бассейне Поноя созданы два соседствующих заказника — зоологический в среднем течении реки и рыбохозяйственный — в нижнем. На их территории инспекторами охраны Дирекции ООПТ Мурманской области по специальной методике проводится мониторинг гнездящихся дневных хищных птиц.

Отмечалось, что, во-первых, целесообразно расширить границы зоологического для более полной защиты сообществ и населяющих их редких видов птиц, во-вторых, сделать эти заказники общебиологическими (комплексными).

Зоологический заказник 
Понойский зоологический заказник занимает 98 600 га в центральной части Понойской депрессии — малонарушенного болотного массива. Организован 22 апреля 1981 года. Положение о заказнике утверждено постановлением Правительства Мурманской области от 27 октября 2005 года № 408-ПП/13. Границы и режим заказника утверждены тем же постановлением.

ООПТ выполняет функции сохранения, восстановления, воспроизводства, а также рационального использования ценных в хозяйственном и научном отношениях охотничьих и промысловых зверей и птиц. Основными объектами охраны в заказнике являются птицы: орлан-белохвост, сапсан, скопа, дербник, кречет, лебедь-кликун, гуменник, белощёкая казарка и серый журавль; а также млекопитающих: росомаха, песец, дикий северный олень, медведь, куница, европейская норка, горностай, ондатра. Это единственное известное на европейском Севере России место концентрации гнездований кречета, сокола-сапсана, орлана-белохвоста, скопы, а также лебедя-кликуна и серого журавля — все эти птицы включены в Красную книгу России.

Наиболее жёсткие ограничения установлены в период с 1 мая по 30 октября, когда запрещено даже нахождение людей на территории заказника (не связанное с выполнением служебной деятельности, а также движение любых транспортных средств и посадка вертолётов без разрешения Дирекции ООПТ.

Рыбохозяйственный заказник 
Понойский рыбохозяйственный заказник создан постановлением Правительства Мурманской области от 5 августа 2002 № 284-ПП и занимает площадь в 398 490 га. Границы и режим заказника утверждены постановлением Правительства Мурманской области от 27 октября 2005 № 413-ПП/13 (в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 8 ноября 2013 № 645-ПП).

Территория заказника расположена вдоль течения Поноя — 234 км от устья до бывшего посёлка Чальмны-Варрэ. Она также включает основные притоки Поноя. Ширина водоохранных полос для рек Поной, Лосинга, Сухая, Лебяжья, Альденьга, Югонька, Патманьга, Ачерйок, Колмак, Пурнач (до устья реки Вилмуай) составляет 1000 метров по обе стороны от берегов, для рек Рябога, Томба, безымянного водотока на 233,2 км от устья и ручья Большой Бревенный — 500 метров, для остальных водотоков бассейна — 250 метров. В территорию заказника не включается территория села Каневка.

ООПТ организована в целях научного изучения, рационального хозяйственного использования, сохранения среды обитания и путей миграции ценных видов водных биологических ресурсов. Особую ценность на территории заказника представляют сёмга, кумжа и язь, малонарушенные лесные массивы по берегам реки Поной и её крупных притоков, а также места обитания 57 видов сосудистых растений и 12 видов животных, занесённых в Красные книги различных рангов. На территории ООПТ запрещены или ограничены все виды постоянной и временной хозяйственной деятельности. Исключения предусмотрены Положением о заказнике для оленеводческого хозяйства СХПК «Оленевод» и постоянных жителей сёл Каневка и Краснощель.

Памятники

Археологические 
Рядом с селом Поной сохранились два северных лабиринта, так называемые «Большой» и «Малый». В 1840-х они были впервые описаны академиком и сооснователем Русского географического общества Карлом Бэром и связаны с подобными каменными лабиринтами, раскиданными по русскому Северу. В 1900 году их зарисовал археолог и этнограф Константин Рева. Он также указал, что угадываются следы ещё трёх несохранившихся лабиринтов. В 1948 году археолог Нина Гурина, описывая северные лабиринты, предположила, что они связаны с рыболовными промыслами.

В 1877 году состоялась Первая этнографическая экспедиция Русского географического общества на Кольском полуострове, в ходе которой под руководством Александра Кельсиева были собраны предметы быта саамов и проведены первые археологические раскопки на Поное.

В 1973 году в результате археологического обследования в связи с проектированием ГЭС на реке Поной впервые в Мурманской области были обнаружены наскальные изображения. Археолог Владимир Шумкин нашёл рядом с селом Чальмны-Варрэ 6 первых камней с петроглифами. Исследование и документирование памятника проведено Ниной Гуриной в 1974-77 годах (в 2014 начато новое копирование памятника). В 1989 году было найдено ещё 4 камня с выбивками. В 2014—2017 годах было проведено новое исследование и документирование наскальных изображений на Понойских петроглифах. В итоге были зафиксированы 287 фигур на 10 камнях. Большинство фигур и композиций (155) находятся на камне № 5, который в 1988 году был увезён и выставлен в Музее истории, культуры и быта кольских саамов в селе Ловозеро. Понойские петроглифы являются региональным природно-историческим памятником.

Природные 
В районе горы Парусной, расположенной на западном окончании Кейвской возвышенности в 10 км к северо-западу от верховья реки Ельрека, на площади около 1 га расположен геологический памятник природы регионального значения — Амазониты горы Парусная. Там находятся 4 жилы амазонитовых пегматитов размером 5-6 метров на 30-35 метров. Жилы сложены блоками кварца, альбита, собственно амазонита и ряда других минералов. Амазонит в одной из жил образует крупные кристаллы и друзы. Это единственное место в России, где они встречаются.

Проекты строительства ГЭС 
В 1921 году Комиссия по изучению естественных производительных сил России провела приблизительные подсчёты промышленной и потенциальной мощности Поноя. В 1933 году результаты были помещены в Атласе энергетических ресурсов СССР. В 1935 году Ленинградское отделение Гидроэнергопроекта разработало концепцию трёхкаскадной ГЭС. В 1951—1952 годах были проведены исследования реки географо-гидрологической экспедицией Кольского филиала Академии наук СССР. На их основе в 1954—1957 годах разрабатывалась схема энергетического использования Поноя. Предложения Кольского филиала АН были оформлены во втором выпуске «Водноэнергетических ресурсов Кольского полуострова», выпущенном в 1958 году, и направлены в Госплан СССР.

Рассматривались варианты одноступенчатой Понойской ГЭС установленной мощностью 340 МВт и трёхступенчатого каскада общей мощностью 328 МВт (Верхне-Понойская ГЭС (150 МВт) в нижнем течении реки с дополнительной Бревенной ГЭС (150 МВт) ниже по течению и Корабельной ГЭС (28 МВт) в устье). При практически равной мощности трёхступенчатый вариант проектировщики находили на 30 % более экономически выгодным. Оптимальным местом для Верхне-Понойской ГЭС считали район в 7 км выше впадения реки Томбы, уже после впадения Пурнача (106 км до устья), где уже сконцентрированы 91,5 % водосборного бассейна. С помощью бетонной гравитационной плотины длиной по гребню 400 м предполагалось поднять уровень реки на 75 м, до отметки 160 м. Строительство ГЭС привело бы к созданию протяжённого Понойского водохранища ёмкостью около 11 км³, полезным объёмом 9 км³ и среднегодовым стоком в створе нижней ГЭС в 5,2 км³. Расчёты показывали, что его площадь составила бы 1500 км², то есть почти в два раза больше крупнейшего в Мурманской области озера-водохранилища Имандра.

Оказалось бы затоплено около 100—150 км² лесов, основная площадь затопления пришлась на болота Понойской котловины в среднем течение реки. Пришлось отселить три небольших пункта — Краснощелье, Чалмны-Варрэ и Каневку, в сумме около 200—250 дворов. В трехступенчатом варианте также частично затапливалось село Поной. Гидроэлектростанции закрыли бы пути миграции для сёмги. Проектировщики ГЭС упоминали в качестве гипотетических решений рыбоходы, рыбоподъёмники и заводы по искусственному воспроизводству потомства, но конкретных проектов не предлагали.

Планировалось, что с освоением в две ближайшие пятилетки основных запасов гидроэнергии главных рек западной половины Мурманской области подойдёт очередь рек северо-восточной части Кольского полуострова, среди которых Поной — самый крупный и перспективный. Понойская ГЭС должна была производить в год около 2 ТВт⋅ч дешёвой электроэнергии. Однако отсутствие промышленности в непосредственной близости от ГЭС заставило бы тянуть высоковольтную линию длиной около 400 км к энергоёмким потребителям, в основном медно-никелевому производству в центральной части области.

Гидроэнергетическое освоение Поноя дальше проектов не пошло. Уже в начале 1960-х было принято решение строить ближе к промышленным потребителям Кольскую АЭС с 4 реакторами суммарной мощностью 1840 МВт. С введением в строй последнего энергоблока в 1984 году и последовавшим вскоре снижением энергопотребления на фоне экономического кризиса после распада СССР в принципе отпала необходимость в новых генерирующих мощностях. Мурманская область на протяжении десятилетий оставалась энергоизбыточным регионом: в 2018 года «запертая» в Мурманской области мощность оценивалась в 350 МВт. Только в 2022 году была введена в строй высоковольтная линия длиной 1 тыс. км, соединившая Ленинградскую и Мурманскую области и снявшая остроту проблемы. Тем не менее проектирование Понойской ГЭС остановлено (как и ГЭС на реке Иоканга), так как на неосвоенных реках действует экологические ограничения из-за угрозы для популяции сёмги. Рассматривается строительство малой ГЭС на Ельреке — одном из притоков Поноя — для энергоснабжения расположенного в 6 км села Краснощелье.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Реки, впадающие в Белое море на Терском берегу
Реки Ловозерского района